Stráž est un toponyme qui peut désigner :

Stráž, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Stráž, une commune du district de Tachov, dans la région de Plzeň ;
 Stráž nad Nežárkou, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Stráž nad Nisou, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec ;
 Stráž nad Ohří, une commune du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary ;
 Stráž pod Ralskem, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie